O Graninge FF é um clube de futebol da Suécia. Sua sede fica localizada em Helgum.

Ligações externas
 Página oficial do Graninge FF 

Clubes de futebol da Suécia